En géographie, l'enclavement est l'isolement d'un territoire, difficilement accessible et mal relié aux territoires voisins et au reste du monde.
 En géologie, l' est l'insertion d'une roche ou d'un ensemble de roches dans une autre roche ou formation géologique, après sa séparation du corps principal.
 En médecine, l'enclavement de la présentation est une complication de l'accouchement, qui résulte d'une incompatibilité entre le diamètre requis par la présentation de l'enfant et le diamètre du bassin maternel.